Daimbert de Pise, évêque de Pise vers l'an 1000
 Daimbert, archevêque de Sens à la fin du